Marbacher – abitanti di Marbach (Escholzmatt-Marbach)
Marbacher – abitanti di Marbach (Svizzera)